Alessandri ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Alessandri (1461–1523), italienischer Jurist
 Ana Fani Alessandri Carlos (* ?), brasilianische Geografin
 Antoine Graf Alessandri (1842–??), französischer Fechter
 Arturo Alessandri (1868–1950), chilenischer Politiker
 Felice Alessandri (1747–1798), italienischer Cembalist und Opernkomponist
 Fernando Alessandri (1897–1982), chilenischer Politiker
 Fiona Alessandri (* 1967), australische Schwimmerin
 Gaspare Alessandri (1912–1997), italienischer Boxer
 Hernan Alessandri (1900–1982), chilenischer Mediziner und Universitätsdekan
 Innocente Alessandri (~1740–??), italienischer Graveur
 Jorge Alessandri (1896–1986), chilenischer Staatspräsident
 Ludovico Alessandri (1903–??), brasilianischer Fechter
 Marcel Alessandri (1895–1968), französischer Offizier und General